Logroño puede referirse a:

 Logroño, ciudad de España;
 Provincia de Logroño, antigua entidad política española, actualmente Comunidad Autónoma de La Rioja;
 Logroño, localidad de la Argentina;
 Cantón de Logroño, división administrativa de Ecuador;
 Logroño, ciudad de Ecuador.